Equity market – termine tecnico per mercato azionario
Global Equity Market – segmento della borsa italiana